HMS Gripen kan syfta på:

 – ett örlogsskepp i svenska flottan sjösatt år 1677
 – en galär i svenska flottan sjösatt år 1713
 – en fregatt i svenska flottan sjösatt år 1715
 – en fregatt i svenska flottan sjösatt år 1750
 – en fregatt i svenska flottan sjösatt år 1775
 – en ubåt i svenska flottan sjösatt år 1928
 – en ubåt i svenska flottan sjösatt år 1960